Puntschart ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Puntschart (1867–1945), österreichischer Rechtshistoriker
 Valentin Puntschart (1825–1904), österreichischer Jurist